

Prénom 
Kumiko est un prénom féminin japonais porté ou ayant été porté par :
 Kumiko Kaori, chanteuse ;
 Kumiko Okamoto, joueuse de tennis ;
 Kumiko Suekane, développeuse de jeux vidéo ;
 Kumiko Gotō, ancienne actrice et chanteuse ;
 Kumiko Kotera, astrophysicienne française.

Divers 
 Kumiko, the Treasure Hunter, un film dramatique américain réalisé par David Zellner sorti en 2014 ;
 Kumiko, technique japonaise d'assemblage de pièces en bois sans clou.

Homonymie de prénom